Андрей Николаевич Елгин (1898 — 4 ноября 1944) — старший сержант, командир отделения роты автоматчиков 611-го стрелкового Минского полка, 88-й стрелковой Витебской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, коммунист, участник гражданской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза (1945) посмертно.

Биография 
Андрей Николаевич родился в селе Качиры, Семипалатинской области Российской империи (ныне село Теренколь Павлодарской области Республики Казахстан) в семье крестьянина. Русский, член ВКП(б) с 1943 года. Участвовал в гражданской войне, в 1929 году одним из первых вступил в колхоз. Работал бригадиром. В предвоенный год его избирают заместителем председателя колхоза «Путь Ленина». В Красную Армию был призван Максимо-Горьковским (Качирским) райвоенкоматом 29 сентября 1941 года.
Командир отделения автоматчиков 611-го стрелкового полка 88-й стрелковой дивизии, 3-й Белорусский фронт.

Подвиг 
...В 1944 году в непрерывных боях за город Гольдап в Восточной Пруссии гитлеровцам удалось замкнуть кольцо окружения. Получен приказ пробиваться из города. Знамя полка поручено нести знаменосцу - старшему сержанту Андрею Николаевичу Елгину. С ним небольшая группа бойцов, автомат да гранаты. Знамя спрятано на груди. Впереди вражеский пулемёт, слева озеро. В результате дерзкой атаки пулемёт уничтожен, но Елгин остался один, тяжелораненый. Собрав последние силы, он пробирается к позициям своих войск. Осветив местность ракетами, гитлеровцы обнаружили сержанта, решили взять в плен. Утром, когда наши отбили высоту, они нашли знаменосца. Вокруг него лежало девять убитых гитлеровцев. Сам он получил второе ранение - смертельное, но честь и святыня 611-го Минского ордена Александра Невского стрелкового полка - Знамя части, осталось у него на груди.

Награды и звания 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 1945 года Андрею Николаевичу Елгину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Память 
 Именем Героя названы средняя школа и улица в Качирах.
 На доме, где он жил, установлена мемориальная доска.
 Его именем названа улица в городах Павлодар (1965) и Алма-Ата (1957).
 Установлен бюст Героя на площади Победы (1979) в городе Павлодар.

Примечания

Литература 
 
 Павлодар. Павлодарская область. Энциклопедия, Павлодар., 2003; Казахстан, А-А., 1969 (Павлодарскаое Приртышье).

Ссылки 

Участники Гражданской войны в России
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Члены КПСС